Asia League Ice Hockey 2016/2017 var den 14:e säsongen av Asia League Ice Hockey. Nio lag från fyra länder deltog. Nytt lag för säsongen var Daemyung Killer Whales. Ytterligare två lag från Kina hade ansökt om att ansluta till ligan, men fick avslag. Möjligen kan de nu ansluta till nästa säsong. Däremot drog sig laget Daemyung Sangmu ur ligan inför denna säsong. Vinnare av både grundserien och slutspelet blev Anyang Halla.

Grundserien
I tabellen nedan ses slutställningen i grundserien. Lagen placerade 3-6 möttes i kvartsfinal, medan lagen placerade etta och tvåa gick direkt till semifinal.

Slutspelet 
Slutspelet spelas enligt nedan.

Källor 

Ishockeysäsongen 2016/2017
2016/2017
2016 i Japan
2016 i Kina
2016 i Ryssland
2016 i Sydkorea
2017 i Japan
2017 i Kina
2017 i Ryssland
2017 i Sydkorea